

Села:
 Богуславка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Богуславка — Харківська область, Борівський район

Богуславка — село, Берестейська область, Малоритський район

Див. також 
 Маруся Богуславка